Nuits de princes peut faire référence à :
 Nuits de princes, un roman de Joseph Kessel paru en 1927  ;
 Nuits de princes, un film de Marcel L'Herbier sorti en 1930 ;
 Nuits de princes, un film de Vladimir Strizhevsky sorti en 1938.